Sipponen ist der Familienname folgender Personen:

 Aulis Sipponen (1929–2021), finnischer Skilangläufer und Nordischer Kombinierer
 Salla Sipponen (* 1995), finnische Leichtathletin